Pater (lat. Vater) steht für:
 Pater, die Bezeichnung für einen Ordensgeistlichen

Familienname:
 Jean-Baptiste Pater (1695–1736), französischer Maler
 Jerzy Pater (* 1960), polnischer Judoka
 Marleen de Pater-van der Meer († 2015), niederländische Politikerin 
 Paul Pater (1656–1724), deutscher Astronom und Mathematiker
 Siegfried Pater (1945–2015), deutscher Autor
 Stefan Pater (* 1960), deutscher Fußballspieler
 Walter Pater (1839–1894), englischer Essayist und Kritiker